Жуковский — хутор в Новоселицком районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Новомаякский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 98 км.

Расстояние до районного центра: 23 км.

История 
В советское время хутор входил в состав территории Китаевского сельсовета с центром в селе Китаевское, находившегося в подчинении Александровского района, а затем — Новоселицкого района.

Население 

По данным переписи 2002 года, 66 % населения — русские.

Образование 
 Детский сад № 20.
 Основная общеобразовательная школа № 9.

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в хуторе введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Памятники 
 Памятник В. И. Ленину. 1964 год.

Кладбище 
В 150 метрах на юго-восток от домовладения по улице Первомайской находится общественное кладбище площадью 3 тыс. м².

Археология 
В 1977 году Х. А. Амирхановым около хутора Жуковский выявлено местонахождение Жуковское. Памятник расположен на Ставропольской возвышенности на правом берегу реки Томузловка на высоте ок. 80 м над уровнем реки (ок. 300 м над уровнем моря). По отсутствию в составе ископаемой фауны некорнезубых полёвок, учёные установили для неё верхний возрастной предел на уровне палеомагнитного эпизода Олдувай, соответственно возраст немногочисленных археологических находок оценили в 2 млн лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Новоселицкого района (Ставропольский край)